А́плтон (Э́п(п)лтон, ) — город в штате Висконсин, США. Расположен на реке Фокс, в 160 км к северу от Милуоки. Согласно переписи 2010 года, население города составляет 72 623 жителя, а в городской агломерации проживают 367 516 человек.

История 
Первыми европейскими поселенцами на территории современного Эплтона были торговцы мехом, которые занимались торговлей с индейцами долины реки Фокс. В частности в 1835 году Ипполит Гриньон построил здесь для своей семьи особняк «Белая цапля» (White Heron), также служившим постоялым двором и факторией. К 1847 году здесь основалась община. С финансовой помощью известного аболициониста Эймоса Адамса Лоренса в этом же году был основан Университет Лоренса. Тесть Лоренса, Сэмьюэл Эплтон, пожертвовал десять тысяч долларов на постройку университетской библиотеки, в честь чего поселение было решено назвать его именем. В 1853 году общине был присвоен статус посёлка, Джон Ф. Джонстон стал его первым официальным жителем и президентом.

2 марта 1857 года Эплтону был присвоен статус города, его первым президентом стал Эймос Стори. В начале XX-го века город перешёл на форму правления через городской совет. В 1890 году в городе проживало 11 869 человек, в 1900 году 15 085 человек, в 1910 году 16 773 человек, а к 1940 году количество жителей увеличилось почти вдвое — 28 436 человек.

Экономическое процветание Эплтона было долгое время связано с бумажной промышленностью (первая фабрика была построена в 1853 году). Чтобы обеспечить электричеством бумажную промышленность здесь 30 сентября 1882 года была открыта первая в США гидроэлектростанция.

Вскоре после этого, в августе 1886 года в городе был пущен трамвай. Электрические лампы заменили газовые на Колледж-авеню в 1912 году. В Эплтоне также появился первый телефон во всем штате Висконсин и первые лампы накаливания на всем Восточном побережье.

Valley Fair Shopping Center построенный в 1954 году, стал первым закрытым торговым центром в США. Это утверждение оспаривается другими магазинами, как Westminster Arcade на Род-Айленде, Northgate Mall в Сиэтле и Southdale Center в Миннесоте. В 2007 году практически все строение было разрушено, осталось лишь восточное крыло и кинотеатр.

В Эплтоне прошло детство мага Гарри Гудини. Он родился в Эплтоне 6 апреля 1874 года.

Администрация 
Эплтон управляется через городской совет. Мэр города избирается общенародным голосованием на четыре года. Городской совет состоит из пятнадцати олдерменов, избирающихся из своих районов города на два года.

Достопримечательности 
В городе находится музей Гарри Гудини, известного иллюзиониста.

Актёр Уиллем Дефо родом из Аплтона

Города-побратимы 
  Курган, Россия — с 27 апреля 1990 года.

Образование 

Аплтон имеет тринадцать школ, шесть средних школ, семнадцать начальных школ, и шестнадцать частных школы. В основном они сосредоточены в центре, и на западе города.

Также в городе расположен Университет Лоуренса, частный гуманитарный колледж, технический колледж Fox-Valley, колледж Расмуссен.

В 1897 году для города была зафрахтована публичная библиотека, которая по состоянию на 2010 год имеет коллекцию из более чем 600 000 книг.

Известные жители 
 Гарри Гудини
 Уиллем Дефо
 Джефф Лумис
 Джозеф Маккарти

Демография 

Аплтон является крупнейшим главным городом в системе Аплтон-Ошкош-Нина. Комбинированные области статистики, которая включает Аплтон (округи Калумет и Аутагеми) и Ошкош-Нина (Уиннебаго Каунти) показали, что общее население этой системы составляет 367 365 человек, по данным переписи населения 2010 года.

По данным переписи в Аплтоне проживало 78 086 человек, насчитывалось 32 864 домашних хозяйства и 20 676 семей, проживающих в городе. Средняя плотность населения составляла около 3,455.9 человек на квадратную милю(1,334.3 / км²). Расовый состав Аплтона по данным переписи распределился следующим образом: 77,48 % белых, 8,99 % — афроамериканцев, 1,57 % — коренных американцев, 6,61 % — азиатов, 3,27 % — представителей смешанных рас. Испаноговорящие составили 7,53 % от всех жителей города.

Из 32864 домашних хозяйств в 35,0 % — воспитывали детей в возрасте до 18 лет, 44,9 % представляли собой совместно проживающие супружеские пары, в 12,7 % семей женщины проживали без мужей, 39,2 % не имели семей. 27,6 % от общего числа семей на момент переписи жили самостоятельно, при этом 6,1 % составили одинокие пожилые люди в возрасте 65 лет и старше. Средний размер домашнего хозяйства составил 1,52 человек, а средний размер семьи — 4,13 человек.

Население города по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 27,4 % — жители младше 18 лет, 12,7 % — между 18 и 24 годами, 33,8 % — от 25 до 44 лет, 17,7 % — от 45 до 64 лет и 7,3 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст жителей составил 31 год. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходилось 94,7 мужчин.

Средний доход на одно домашнее хозяйство в городе составил 39 285 долларов США, а средний доход на одну семью — 44 097 долларов. При этом мужчины имели средний доход в 36 459 долларов США в год против 22 890 долларов среднегодового дохода у женщин. Доход на душу населения в городе составил 17 478 долларов в год. 7,3 % от всего числа семей находилось на момент переписи населения за чертой бедности, при этом 7,1 % из них были моложе 18 лет и 4,8 % — в возрасте 65 лет и старше.

Преступность 

Статистика преступности ФБР за 2008 год (на 100 000 человек населения), распределилась следующим образом:

Управление 

Аплтон регулируется с помощью системы мэр — общий совет. Мэр избирается в общегородского голосования. Общий совет состоит из 22 членов. Все 22 члена избираются из отдельных районов.

Транспорт 

Город является участником и владельцем Valley Transit — сети автобусных линий пересекающих Fox Valley. Также представлены многочисленные услуги такси.

Воздушное сообщение осуществляется в соседнем городе Аутагеми. Там работает County Regional Airport, примерно в шести милях к западу от центра города.

Автомобильные дороги 

Через Аплтон проходят магистральные автострады № 41 и № 10. Автострада № 10 проходит с севера на юг по западной стороне города, и разветвляется на запад и восток. Автострада № 41 уходит в Грин Бэй на северо-восток и на юг в Ошкош и Милуоки. Автострада Висконсин 441 выходит из Автострады № 41 с юго-востока Аплтона. Автострада № 10 является частью магистрали Восток-Запад, которая подключается в округ Мэнитоук на востоке, и Стивенс Пойнт / Ваусау на западе.

Железные дороги 

Аплтон является бывшей железнодорожной развязкой Северо-Западной железной дороги (Юго-Запад-Северо-Восток)- Чикаго и Западной (примерно Юго-Северо-Запад)- Милуоки, Лейк-Шор. Ныне, от железнодорожного транспорта в городе практически отказались, за исключением грузовых перевозок бумажных комбинатов и другой промышленности. По западной стороне города проходит ветка бывшей Висконсинской Центральной железной дороги. Все железнодорожное сообщение в настоящее время управляется Канадской национальной железной дороги. Аплтон в настоящее время не имеет железнодорожного междугородних пассажирских перевозок, хотя продолжается обсуждения возможности расширения железнодорожного сервиса для городов Фокс и Грин Бэй.

Ссылки 
 Appleton Public Library
 Fox Cities Online Community Network
 Fox Valley Memory — Local History Portal

Примечания 

Города Висконсина
Населённые пункты округа Аутагейми
Населённые пункты округа Кальюмет
Населённые пункты округа Уиннебейго (Висконсин)